Вилья-Альенде () — город и муниципалитет в департаменте Колон провинции Кордова (Аргентина).

История 
Город основан в 1889 году.

Экономика 
Экономика города полностью основана на обслуживании туристов.

Примечания 

Города провинции Кордова (Аргентина)